Skrunda kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Skrunda, kommunhuvudort, Skrundas novads, 
 Skrundas novads, kommun, 

Robotskapade Lettlandförgreningar